Achinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Achinger (1899–1981), deutscher Nationalökonom und Sozialwissenschaftler
 Karl Heinz Achinger (1942–2020), deutscher Industriemanager